U/19-Europamesterskabet i håndbold 2019 for kvinder var det 12. U/19-EM i håndbold for kvinder. Mesterskabet blev afholdt af European Handball Federation (EHF) og blev afholdt fra 11. – 21. juli 2019 i Ungarn.

 vandt efter en finalesejr på 27-20, mod .

Kvalifikation

Lodtrækning 
Lodtrækningen fandt sted den 26. februar 2019, i Győr.

Indledende runde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Placeringsturnering

Gruppe III

Gruppe IV

Mellemrunde

Gruppe I

Gruppe II

Slutspil 

Slutspil

9. plads turnering

5. plads turnering

13. plads turnering

13.-16. plads semifinaler

9.-12. plads semifinaler

5.-8. plads semifinaler

Semifinaler

15. plads kamp

13. plads kamp

11. plads kamp

9. plads kamp

7. plads kamp

5. plads kamp

Bronzekamp

Finale

Statistik

Rangering

All-star hold 
All-star holdet og priserne, blev annonceret den 21. juli 2019.

Priser

Statistik

Top målscorere

Kilder / eksterne henvisninger

Noter 

EM i håndbold
Håndbold i 2019
Kvindehåndbold